

Ґелчев — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґелчев — село в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства